Sant Pau (restaurant) - voormalig restaurant met 3 Michelinsterren
 Sant Pau | Dos de Maig - metrostation
 Hospital de Sant Pau - hospitaal en monument